Хрома Ольга Аркадьевна, (; род. 7 февраля 1992 года в Киеве, Украина) — украинская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании.

Карьера 
Член сборной команды Украины по фигурному катанию на коньках. с 2004 КМС, с 2007 МС. В 2001 г. впервые стала чемпионкой Украины. Многократный победитель и призёр украинских соревнований, а также международных соревнований. Участник этапов Гран-При.
Солистка Украинского театра на льду им. Дмитрия Дмитренко.

Образование 
2009—2013 гг. — обучение в национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова (тренер по фигурному катанию)

Профессиональная деятельность 

2011—2012 гг. — тренер по фигурному катанию (школа фигурного катания Аркадия)

2012—2013 гг. — тренер по фигурному катанию

Спортивные достижения

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Фигуристы Украины